Salamandra, nom científic d'un gènere d'amfibis urodels de la família dels salamàndrids.
 Nom comú de Salamandra salamandra (salamandra comuna).
 Nom comú utilitzat en referència a altres urodels semblants a Salamandra salamandra, però que pertanyen a altres gèneres.
 Tipus d'estufes conegudes com a "salamandra", nom que es va originar en el mite de la resistència al foc de la salamandra comuna.
 Ediciones Salamandra, és una editorial fundada el 1989 a Barcelona.

Referències